Stuckart ist der Familienname folgender Personen:

Anna Stuckart, Künstlername: Anna Partué
 Betty Stuckart, österreichisches Modell und eine Tierbändigerin
 Lothar Stuckart (* 1944), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Wilhelm Stuckart (1902–1953), deutscher Staatssekretär und Kriegsverbrecher
Siehe auch:
 Stuckert